Ванде́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 135 км на північний схід від Парижа, 60 км на схід від Ам'єна, 55 км на північний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Вандель на сайті французького Національного інституту географії
 Вандель на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вандель на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вандель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вандель на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена